Спортистима Југославије је ово били осмо учешће на Летњим олимпијским играма. Југославија је на Олимпијским играма 1956. у Мелбурну била заступљена са 35 учесника који су учествовали у 8 спортова.

Спортисти из Југославије су на овим играма освојили још три медаље, све три сребрне. Освојена је медаља у атлетици и по други пут у ватерполу и потврђена је сребрна медаља са двају претходих олимпијских игара у фудбалу.

Освојене медаље на ЛОИ

Рвање 
 
Спортиста — 2

Рвање, грчко-римски стил

Бициклизам 
 
Спортиста — 1

Улична трка

Ватерполо 
 
Спортиста — 8

Први круг, група A

Финале

Веслање 
 
Спортиста — 1

Атлетика 
 
Спортиста — 7 (5 мушки, 2 женске)

Мушки 
Трчање и ходање

Бацање и скакање

Женске 
Дискус

Пливање 
 
Спортиста — 1 (1 такмичарка)

Женске

Стрељаштво 
 
Спортиста — 1

Малокалибарска пушка, тростав, 50 -{m}-

Малокалибарска пушка, лежећи став, 50 -{m}-

Фудбал 
 
Спортиста — 14

Четврти круг

Полуфинале

Финале

Референце

Спољашње везе и референце 
 Званични извештај 
 МОКова база података
 Олимпијски комитет Србије

Југославија на Летњим олимпијским играма
Земље учеснице на Летњим олимпијским играма 1956.